Sigurd Rambusch kan syfta på:

* Sigurd Rambusch (1861–1919), dansk läkare
 Sigurd Rambusch (född 1931), dansk arkivarie